Bluebeard est le nom en anglais du personnage de Barbe-Bleue et le titre du conte La Barbe bleue.

 Bluebeard, chanson de l'album Four-Calendar Café des Cocteau Twins, sorti en 1993 ;
 Bluebeard, film sud-coréen de Lee Soo-yeon, sorti en 2017.

Voir aussi